Theodor-Fontane-Schule steht für:
 Theodor-Fontane-Schule (Brandenburg an der Havel), Baudenkmal in Brandenburg an der Havel
 Theodor-Fontane-Grundschule Ludwigsfelde, Baudenkmal in Ludwigsfelde